Tomi Mustonen, finski hokejist, * 31. maj 1983, Oulu, Finska.

Mustonen je začel kariero v finski ligi, kjer je igral za klube Kärpät Oulu, JYP Jyväskylä, Hokki Kajaani, KalPa Kuopio in Lukko Rauma, v sezoni 2009/10 je igral v švedski ligi za IF Björklöven, od sezone 2010/11 pa je član kluba HDD Tilia Olimpija.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska mladinska A liga
| 00/01
|
| 42
| 18
| 23
| 41
|
| 36
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 01
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +4
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 01/02
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska mladinska A liga
| 01/02
|
| 40
| 17
| 19
| 36
| +16
| 40
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 02/03
|
| 55
| 3
| 4
| 7
| 0
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Hokki Kajaani
| Finska 2. liga
| 03/04
|
| 44
| 18
| 21
| 39
| +10
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska 2. liga
| 04/05
|
| 43
| 23
| 38
| 61
|
| 63
|
| 9
| 6
| 1
| 7
|
| 6
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 05/06
|
| 52
| 8
| 13
| 21
| +16
| 28
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| -2
| 4
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 06/07
|
| 55
| 6
| 12
| 18
| -3
| 34
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 07/08
|
| 55
| 9
| 1
| 10
| +4
| 26
|
| 14
| 0
| 2
| 2
| 0
| 6
|-
| Kärpät Oulu
| Evropski pokal
| 07/08
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 08/09
|
| 54
| 3
| 15
| 18
| -10
| 57
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 39
| 8
| 11
| 19
| 
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 496
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 158
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" | +35
| bgcolor="#7FFF00" | 387
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Hokki Kajaani
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti HK Olimpija